Christiane Noll (1968) – attrice, cantante e doppiatrice statunitense
 Chuck Noll (1932-2014) – giocatore e allenatore di football americano statunitense
 Dieter Noll (1927-2008) – scrittore tedesco
 Dieter Noll (1939-2014) – politico tedesco
 Diether Noll (1934) – compositore tedesco
 Emil Noll (1978) – calciatore della Repubblica Democratica del Congo naturalizzato tedesco, di ruolo difensore 
 Fritz Noll (1858-1908) – botanico tedesco
 Greg Noll, soprannominato "Da bull" (1937-2021) – surfista statunitense
 Otto Noll (1882-1921) – calciatore austriaco, di ruolo portiere
 Sarah Noll (1991) – bobbista tedesca
 Shannon Noll (1975) – cantante australiano
 Walter Noll (1925-2017) – matematico e accademico tedesco naturalizzato statunitense
 Wilhelm Noll (1926-2017) – pilota motociclistico tedesco